Báthory, een magnatengeslacht van vermoedelijk Duitse herkomst;
Batory, een grote Poolse oceaanlijner;
Batory Square, een plein in Wit-Rusland.